Langerød kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Langerød (Asminderød Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Asminderød Sogn, Fredensborg Kommune
 Langerød (Tveje Merløse Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Tveje Merløse Sogn, Holbæk Kommune